Dante Masolini (1940) – ex cestista e allenatore di pallacanestro argentino
 Filippo Masolini (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Romina Masolini (1976) – ex ex snowboarder italiana